

Personen
 Ferdinand Foch (1851–1929), Franse militair
 Nina Foch (1924-2008), Amerikaans actrice

Zaken
 Avenue Foch, straat in Parijs
 Cité Foch, onderdeel van Berlin-Waidmannslust
 Foch (vliegdekschip), Frans vliegdekschip
 Foch (oorlogsschip), een Frans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog
 Île Foch, een van de eilanden van de Kerguelen
 Station Avenue Foch, spoorwegstation in Parijs
 Foch (metrostation), een metrostation in Lyon